6 miejscowości w Polsce 
 Aleksandrówek – część miasta Aleksandrów Kujawski
 Aleksandrówek – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Brześć Kujawski
 Aleksandrówek – wieś w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Łask 
 Aleksandrówek – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Grabów
 Aleksandrówek – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Poddębice
 Aleksandrówek – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Grodziec